

Geografia
 Itano – cittadina giapponese della prefettura di Tokushima
 Distretto di Itano – distretto della prefettura di Tokushima, in Giappone

Persone
 Ichirō Itano (1959) – regista, produttore cinematografico e animatore giapponese
 Tomomi Itano (1991) – cantante, modella e attrice giapponese

Altro
 Test di Itano-Pauling – test per la diagnosi della anemia falciforme